Cregan ist der Familienname von

 John Cregan (1878–1965), US-amerikanischer Leichtathlet
 Robert Cregan (* 1988), irischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Gregan